Лига Европа 2010/11 е 40-ото издание на този турнир, който до сезон 2008/09 се е наричал Купа на УЕФА. Автоматично класиране получава носителят на трофея Атлетико Мадрид. Всички други участници трябва да преминат през 4 квалификационни кръга или да попаднат като загубили квалификацията за Шампионска лига.

Квалификационните кръгове започват през юли 2010 г., а финалът ще се играе на 18 май 2011 г. на стадион Авива в Дъблин. Заради спонсорското си име, стадионът ще носи името „Дъблин-Арена“.

Формат 
Участниците се класират спрямо представянето си в националните първенства и купи на членовете на УЕФА. Автоматична квота получава само нсоителят на купата от предната година, при положение че не се е класирал за по-високостоящата Шампионска лига. Всички други участници се определят след изиграването на квалификационните кръгове, или влизат като загубили квалификациите за Шампионската лига.

Три квалификационни кръга се изиграват в периода между началото на юли и началото на август 2010 г. Четвъртият и последен квалификационен кръг получава името „Плейоф“ с цел по-добър маркетинг, тези срещи се състоят в края на месец август 2010 г. Кога един отбор влиза в квалификациите, се определя от класирането на клуба в националното първенство, както и позицията на страната съгласно петгодишната ранглиста на УЕФА от 2009 г. Във всеки квалификационен кръг отборите са разделени съгласно клубните им коефициенти (КК) в групи на поставени и непоставени отбори, чисто национални двойки (т.е. два отбора от Германия да изграят по между си напр.) са изключени.

В последващата групова фаза 48 отбора са разделени според клубните им коефициенти в 4 урни и с помощта на жребий са разделени в 12 групи от 4 отбора всяка. Всяка група играе на същия принцип като в Шампионската лига пълна серия от 6 мача, всеки срещу всеки на разменени домакинства.

Победителите и завършилите на второ място в групите достигат до финалния кръг, третите и четвътите в групите отпадат от надпреварата. Към тези 24 отбора се присъединяват и 8 клуба от груповата фаза на Шампионската лига. Така общия брой става 32 отбора, като се играе на принципа на директната елиминация с разменени домакинства. Всеки съперник се определя отделно чрез жребий, който също така определя кой отбор ще бъде домакин в първата среща. Най-рано във фазата на осминафиналите могат два отбора от една страна да се изправят един срещу друг. Финалът ще се играе в една среща на 18 май 2011 г. на стадион Авива в Дъблин.

Възможно е по време на турнира да се изиграят две срещи в кратък период и в близки като местоположение градове, но това зависи от съответната програма и жребий. Тъй като такива мачове са изключени поради мерки за сигурност и други причини, в такъв случай УЕФА взема извънредно решение за провеждането на срещите със съгласието на клубовете. Такива решения могата да са напр. размяна на домакинствата или на датите на мачовете, използвайки ден, отреден за срещи от Шампионската лига.

В сравнение с предната година настъпи една малка промяна. Специалните правила за Андора и Сан Марино се премахват, като по този начин броят на участниците се увеличава с още 2 отбора. От тази година ноцителите на националните купи на страните на място 52 и 53 (съгласно петгодишната класация на УЕФА) започват от първи квалификационен кръг, точно където е съответната страна. Към това за първи път право на участие получават и вицешампионите на страните на последните две места. Вицешампионите от страните на места 33 и 34 се връщат от втори в първи квалификационен кръг, така че 54 клуба да участват в него, за да няма свободни двойки.

Тъй като носителят от предишната година Атлетико (Мадрид) се класира и като носител на купата на Испания, позициите на носителите на купата на Малта и на Сан Марино падат във втори предварителен кръг, а на носителя на купата на Финландия – в трети предварителен кръг.

Календар 
Всички процедури по теглене на жребия, освен този за груповата фаза, се осъществяват в Нион, Швейцария.

Първи квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 1 юли, реваншите са на 8 юли 2010 г.

Втори квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 15 юли, реваншите са на 22 юли 2010 г.

1 Прекратен в 80-ата минута заради метеорологичните условия при резултат 1:0 за МюПа. Мачът се преиграва на 23 юли 2010.
2 Срещата завършва 2:0 за Дьор ЕТО. Върпеки това УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Дьор ЕТО, тъй като Атърау използват наказан играч в първата среща.
3 Срещата завършва 2:1 за ФК Баку. Върпеки това УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Будучност Подгорица, тъй като ФК Баку използват наказан играч в първата среща.

Трети квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 27 и 29 юли, реваншите са на 5 август 2010 г.

Плейоф 
Първите срещи се играят на 19 август, реваншите са на 26 август 2010 г.

4 На 22 юли 2010 г. петият в класирането на испанската Примера дивисион 2009/10, Майорка, не получи лиценз от Контролния и дизиплинарен комитет на УЕФА за участие в европейските клубни турнири. Майорка обжалва решението. На 30 юли 2010 г. жалбата на Майорка беше отхвърлена. Последната възможна инстанция за разрешаване на спора бе Международния спортен съд в Лозана. Молбата на Майорка бе отхвърлена и Виляреал зае мястото им.

Групова фаза 

Срещите ще се играят на 16 септември, 30 септември, 21 октомври, 4 ноември, 1/2 и 15/16 декември.

За жребия на групите 48-те отбора са разделени в 4 урни спрямо техните клубни коефициенти (всяка урна съдържа 12 отбора). Първа урна съдържа носителя на купата и 11 отбора с най-високи коефициенти, четърта урна – най-слабите отбори. Отбори от една и съща държава не могат да бъдат в една група, тъй като чисто националните срещи са позволени едва от осминафиналите.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2010/11. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За шестнайсетинафиналите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключена. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се състои на 17 декември 2010 г. в Нион, а мачовете ще се играят на 17 и 24 февруари 2011 г.

Осминафинал 
От осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор ще е домакин в първата среща.

Жребият ще се състои на 17 декември 2010 г. в Нион, заедно с този за 1/16 финалите, а мачовете ще се играят на 10 и 17 март 2011 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите ще се състои на 18 март 2011 г., а мачовете ще се играят на 7 и 14 април 2011 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите ще се състои на 18 март 2011 г. веднага след жребия за четвъртфиналите. Мачовете ще се играят на 28 април и 5 май 2011 г.

Финал 
Финалът на Лига Европа за второто му издание се играе на стадион Авива в Дъблин (Ирландия) на 18 май между отборите на Порто и Спортинг Брага. Поради правилата на УЕФА против фирмената реклама извън федерацията за този мач стадионът ще бъде назоваван „Дъблин Арена“. Това е първият финал, който се играе на този стадион и първият изцяло португалски финал в европейските клубни турнири. Турнирът е спечелен от Порто след гол на Радамел Фалкао в 44-тата минута.

Вижте също 
 Шампионска лига 2010/11

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2010/11

Лига Европа